

Плебановце — село в гміні Сокулка Сокульського повіту Підляського воєводства
 Плебановце — село в гміні Новий Двур Сокульського повіту Підляського воєводства